Lucius Cincius :
 Lucius Cincius Alimentus  (-240  -190), historien romain 
 Lucius Cincius (antiquaire), antiquaire romain